Lipniak ist ein deutscher und polnischer Ortsname:

 Lipniak (bei Farienen), 1938 bis 1945 Lindenheim, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Lipniak (Rozogi) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lipniak (bei Liebenberg), 1938 bis 1945 Friedrichshagen (Ostpr.), Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Kilimany im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

sowie in Polen:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Lipniak (Dywity) im Powiat Olsztyński, bis 1945: Lindenhain, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Lipniak (Rozogi) im Powiat Szczycieński, bis 1945: Lipniak (bei Farienen), 1938 bis 1945 Lindenheim, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Lublin:
 Lipniak (Kock) im Powiat Lubartowski
 Lipniak (Michów) im Powiat Lubartowski
 Lipniak (Konopnica) im Powiat Lubelski
 Lipniak (Krzczonów) im Powiat Lubelski
 Lipniak (Stanin) im Powiat Łukowski
 Lipniak (Opole) im Powiat Opolski
 Lipniak (Sosnowica) im Powiat Parczewski
 Woiwodschaft Masowien:
 Lipniak (Wiśniew) im Powiat Siedlecki
 Woiwodschaft Podlachien:
 Lipniak (Suwałki) im Powiat Suwalski
 Lipniak (Szypliszki) im Powiat Suwalski